Чемпионат Европы по кёрлингу 1980 состоялся в городе Копенгаген (Дания) с 30 ноября по 6 декабря 1980 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 12 мужских и 11 женских команд (Люксембург выставил на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Швеции.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняли проигравшие в полуфиналах сборная ФРГ и сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате приняли участие мужская сборная Люксембурга и женские сборные Нидерландов и Уэльса.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1980
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 1980 году
Ноябрь 1980 года
Декабрь 1980 года
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты Европы в 1980 году
Чемпионаты Европы в Дании